Тодор Стойков може да се отнася за:

 Тодор Стойков – баскетболист, капитан на Лукойл Академик.
 Тодор Стойков – бивш български футболист.